Station Højby (Fyn), een station in Højby op het Deense eiland Funen
 Station Højby (Seeland), een station in Højby op het Deense eiland Seeland